Jäck ist der Familienname von

 Regina-Elisabeth Jäck
 Heinrich Joachim Jaeck